Serres est un nom commun (écrit alors avec un « s » minuscule) ou un nom propre qui peut référer à :

Anatomie 

 Les serres sont les doigts munis de griffes chez les rapaces.

Patronyme 

 Bernardon de Serres (1359-1412), capitaine pontifical ;
 Jean de Serres (1540-1598), frère de l'agronome Olivier de Serres, pasteur calviniste, humaniste et historiographe français ;
 Olivier de Serres (1539-1619), agronome français ;
 Olivier de Serres, historien français, spécialiste de la Traction Avant ;
 Alain Serres (1956- ), auteur français de littérature de jeunesse et directeur des éditions Rue du monde.
 Antony Serres (1828-1898), peintre français ;
 Claude Serres (1695-1753), avocat et professeur en droit françois en l'Université de Montpellier ;
 Dominique Serres (1719-1793), peintre français ;
 Étienne Serres (1786-1868), médecin et embryologiste français, membre de l'Académie des sciences ;
 Hector Serres, pharmacien, scientifique et homme politique français ;
 Henri Serres (1950-), cadre d'entreprise et haut fonctionnaire français ;

 Honoré Serres (1845-1905), homme politique français ;
 Alexandre Serres (1846-1901), peintre français ;
 Raoul Serres (1881-1971), artiste français ;
 Gabriel Serres (1899-?), joueur français de rugby à XV ;
 Louis de Serres (1864-1942), organiste et compositeur français ;
 Michel Serres (1930-2019), philosophe et historien des sciences français ;
 Patrice Serres (1946-), dessinateur et sinologue français ;

Toponyme

Serres (Hautes-Alpes), commune française du département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Serres (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Serres, ancienne commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Serres-et-Montguyard ;
 Serres (Meurthe-et-Moselle), commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est ;
 Serres (Pyrénées-Atlantiques), ancienne commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Ascain, Saint-Pée-sur-Nivelle et à Saint-Jean-de-Luz ;
 Serres-Morlaàs, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Serres-Sainte-Marie, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Serres-sur-Arget, commune française du département de  l'Ariège, en région Occitanie ;
 Serres-Castet, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Serres-et-Montguyard, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Serres-Gaston, commune française du département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine.

Autres pays 

 Serres, localité allemande de Wiernsheim en Bade-Wurtemberg ;

Voir aussi 

 Serrès, cité et préfecture de la Macédoine-Centrale, en Grèce.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France